Niven Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Niven Township (Cleveland County, Arkansas)
 Niven Township (Jefferson County, Arkansas)